Ма́рков (Ма́ркова) — русская фамилия, образованная от имени Марк, и топоним.

Известные носители

А 
 Марков, Аким Маркович (1893—1962) — советский генерал-майор.
 
 
 Марков, Альберт Александрович (род. 1933) — советско-американский скрипач.

Б

В 
 
 Марков, Валерий Петрович (род. 1947) — член Совета Федерации РФ.
 
 
 
 
 Марков, Вячеслав Михайлович (род. 1952) — деятель советских спецслужб, генерал-майор.

Г 
 Марков, Гавриил Александрович (1866—1933) — управитель Верхнетагильского завода в 1892―1897 годах, Верх-Нейвинского заводского округа в 1897―1907 годах.
 Марков, Гавриил Петрович (1910—1980) — конструктор оружия, лауреат Сталинской премии.
 
 
 Марков, Григорий Тимофеевич (1909—1981) — создатель научной школы МЭИ в области электродинамики и антенной техники.

Д

Е 
 
 Марков, Емельян Александрович (род. 1972) — российский писатель, литературовед.

И 
 
 Марков, Игнатий Артемьевич (1877—1931) — мученик, расстрелян.
 
 Марков, Илия (1805—1898) — болгарский революционер.
 Марков, Илья Владиславович (род. 1972) — российский легкоатлет.

К 
 Марков, Ким Васильевич (род. 1931) — советский и российский тренер по самбо и дзюдо.

Л 
 Марков, Леонид Васильевич (1927—1991) — советский актёр.
 Марков, Любомир (род. 1927) — болгарский боксёр.

М 
 Марков, Марко (1901—1967) — болгарский доктор, член международной комиссии по эксгумации убитых в Катыни.
 Марков, Марко Маринов (более известен под фамилией Марчевский; 1898—1962) — болгарский писатель, переводчик.
 
 Марков, Моисей Александрович (1908—1994) — физик-ядерщик.

Н 
  (род. 1999) — российский мотоболист, чемпион России в составе клуба «Металлург» (2016, 2017).
 Марков, Никифор Николаевич (1916—1997) — Герой Советского Союза.

О 
 
 Марков, Осип Андреевич (1849—1909) — галицко-русский журналист.

П 
 
 Марков, Пламен (род. 1957) — болгарский футболист и тренер.

С

Ф 
 Марков, Феоктист Георгиевич (1919—1996) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Марков, Филипп Савельевич (1898—1956) — советский военачальник, контр-адмирал.

Составные фамилии 
 Марков-Гринберг, Марк Борисович (1907—2006) — советский фотограф, сотрудник ТАСС.



Топоним 
 Марков — хутор в Ростовской области России.
 Марков — лунный кратер.
 Марков — исчезнувший остров в дельте Северной Двины, на котором останавливался Пётр I.

См. также 
 Маркив
 
 
 Марковские цепи

Примечания